Batwoman ist

 der Name einer Comicfigur, siehe Figuren aus dem DC-Universum#Batwoman
 eine auf dieser Figur basierende Fernsehserie, siehe Batwoman (Fernsehserie)